

Ключевий — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Ключевий — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Ключевий — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Ключевий — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Ключевий — селище, Ульчський район, Хабаровський край